L'edizione 1964-65 della Eredivisie vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Frans Geurtsen (DWS), con 23 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Feyenoord campione dei Paesi Bassi 1964-65.
 Fortuna Sittard e Sittardia retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1964-1965

Calcio nel 1964
Calcio nel 1965
Campionato olandese di calcio